Monsieur de Pourceaugnac est le titre des œuvres suivantes :

 Monsieur de Pourceaugnac, comédie-ballet de Molière (1669)
 Monsieur de Pourceaugnac, film français réalisé par Tony Lekain et Gaston Ravel, sorti en 1932 ;
 Monsieur de Pourceaugnac, film français réalisé par Michel Mitrani, sorti en 1985

Homonymie